Con il nome Filippo Acciaiuoli (o Filippo Acciaioli) si identificano:

Filippo Acciaiuoli, podestà di Ferrara nel 1365;
Filippo Acciaiuoli (1637-1700) poeta e musicista italiano;
Filippo Acciaiuoli (1700-1766), cardinale dal 1759.